Kati steht für:

 eine Kurzform des weiblichen Vornamens Katharina, siehe Kathy
 Kati, eine Stadt in Mali
 Kati (Kreis), Landkreis in der Region Koulikoro in Mali
 Kati (auf Swahili), ehemalige Provinz Kenias, Central (Kenia)
 Kati (Buchreihe), eine Mädchenromanreihe von Astrid Lindgren 
 Hauptfigur der Hörspielserie Kati & Azuro
 Kati (Sprache) oder Kamkata-viri, Sprache aus Afghanistan

Siehe auch:
 Cathy
 Kati Kati
 Katy

Abkürzung